Salado ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Salado (Arizona)
 Salado (Arkansas)
 Salado (New Mexico)
 Salado (Texas)
 Salado Junction (Texas)

Flüsse:

Salado bezeichnet außerdem:
 Nevado Ojos del Salado, ein Vulkan in Südamerika
 Saladokultur, eine präkolumbische Indianerkultur im heutigen Arizona
 Schlacht am Salado – Schlacht der Spanischen Reconquista am Río Salado bei Algeciras
 Salado Creek AVA, ein Weinanbaugebiet in Kalifornien